Dan M. Knudsen – duński polityk
 Edith Knudsen – duńska florecistka
 Erik Knudsen – kanadyjski aktor duńskiego i szkockiego pochodzenia
 Knud Knudsen – norweski językoznawca